Golemi vrch (bulgariska: Големи връх) är ett berg i Bulgarien.   Det ligger i regionen Pernik, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Sofia. Toppen på Golemi vrch är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Golemi vrch är huvudsakligen lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Bilo,  meter över havet,  km väster om Golemi vrch. Runt Golemi vrch är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Trn,  km norr om Golemi vrch. 

Omgivningarna runt Golemi vrch är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Pernik (region)
Berg i Bulgarien 1000 meter över havet eller högre